Nancye Bolton e Thelma Long hanno battuto in finale Joyce Fitch e Mary Hawton 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Nancye Bolton /  Thelma Long (Campionesse)
 Joyce Fitch /  Mary Hawton (finale)

 Nell Hopman /  Beryl Penrose (semifinali)
 Esme Ashford /  Valda Ashford (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1951